Klimowicz puede hacer referencia a:

  Diego Fernando Klimowicz (1974 - ), futbolista argentino.
  Javier Klimowicz (1977 - ), futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano, hermano mayor del anterior.

en:Klimowicz